In 2002 werd het 43ste Campeonato Roraimense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Roraima. De competitie werd georganiseerd door de FRF en werd gespeeld van 13 maart tot 14 juli. Roraima werd kampioen.

Eerste fase

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Roraimense
Braziliaans competitievoetbal 2002